Jingnan bezeichnet:

 das Jingnan-Reich aus der Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche
 Jingnan (Cangwu) (京南镇), Großgemeinde im Kreis Cangwu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Jingnan (Xingning) (径南镇), Großgemeinde der Stadt Xingning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jingnan (Xingyi) (敬南镇), Großgemeinde der Stadt Xingyi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jingnan (Jingning) (景南乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jingning in der chinesischen Provinz Zhejiang